Kropywna – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Kropywna – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie złotonoskim
 Kropywna – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim